Jméno a příjmení Josef Dietrich má více nositelů:
 Josef Dietrich (sochař) (1677–1753) – český barokní sochař
 Josef Sepp Dietrich (1892–1966) – německý nacistický generál 

podobná jména
 Josef Dittrich (1794–1853) – katolický biskup
 Josef Dittrich (politik) (1818–1898) – český lékárník a politik